Il singolare del torneo di tennis Macedonian Open 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vasilīs Mazarakīs che ha battuto in finale Gergely Kisgyorgy 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Rogier Wassen (primo turno)
 David Caballero Garcia (secondo turno)
 Federico Browne (semifinali)
 Herbert Wiltschnig (semifinali)

 Andy Fahlke (secondo turno)
 Iztok Bozic (primo turno)
 Stefano Galvani (secondo turno)
 Kim Tiilikainen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Macedonian Open 1999